Miruše est un toponyme qui peut désigner :
Miruše, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
Miruše, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.